Ruy Páez de Ribera puede referirse a los siguientes escritores homónimos:

Ruy Páez de Ribera (poeta) (c.1370-post.1424), poeta español.
Ruy Páez de Ribera (novelista) (c.1460s-), novelista español.